Чемпіонат Австрії 1970—1971 () — 60-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Перший титул чемпіона Австрії здобув Ваккер (Інсбрук).

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1971
Австрія
Австрія
1970 в австрійському спорті
1971 в австрійському спорті